Уструшана () или Усрушана — страна в Средней Азии, существовавшая в раннее средневековье.
 Истаравшан (тадж. Истаравшан) — город в Согдийской области Таджикистана.